Асистована смерть, допоміжна смерть, допомога при смерті або допомога померти можуть означати:

 Асистований суїцид — допомога або сприяння іншій особі в тому, щоб покінчити з життям
 Евтаназія — практика навмисного припинення життя з метою полегшення болю та страждань

Див. також 
 Право на смерть